Pace plc - desenvolvedor segunda maior do mundo de TV por assinatura set-top boxes para TV a cabo;
Pace (corrida) - terminologia utilizada no atletismo e no ciclismo.

Pessoas
José Carlos Pace

Localidades

Pace (Flórida)
Pace (Mississippi)

Pacé

Desambiguação
Desambiguações de topônimos